

Astronomia, Astronautica 

24 Themis – asteroide
Themis – ipotetico satellite naturale di Saturno
THEMIS – missione della NASA nell'ambito del Programma Explorer
THEMIS – telescopio per lo studio dell'attività solare

Cinema
Themis – film del 1920 diretto da Franz Eckstein
Themis – cortometraggio del 1940 diretto da Dwinell Grant
Themis – film documentario del 2008 diretto da Markos Gastin

Mitologia 

 Themis – figura della mitologia greca